ŽNL Ličko-senjska u sezoni 2017./18. predstavlja jedinu županijsku ligu u Ličko-senjskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. U natjecanju sudjeluje 9 klubova, koji igraju dvokružnu ligu. Prvak je postao "Velebit" iz Žabice.

Sudionici 
 Bunjevac-Gavran Krivi Put 
 Croatia 92 Lički Osik
 Gospić 91 
 Lika 95 Korenica 
 Novalja 
 Perušić 
 Plitvice Mukinje (Plitvička Jezera) 
 Sokolac Brinje 
 Velebit Žabica

Ljestvica 

Perušić odustao uoči početka proljetnog dijela, te je donesena odluka o novom rasporedu natjecanja.

Rezultatska križaljka 
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!BUG !!CRO !!GOS !!LIK !!NOV !!PER !!PLI !!SOK !!VEL 
|-
|BUG ||align="left"|Bunjevac-Gavran Krivi Put 
|bgcolor="gainsboro"| || 3:0 p.f. || 2:1 ||1:0 ||1:4 ||  || 2:0 ||1:0 ||1:3 
|-
|CRO ||align="left"|Croatia 92 Lički Osik 
|5:4 || bgcolor="gainsboro" |  ||3:1 ||0:0 || 2:1 ||  || 4:1 || 4:0 ||1:2 
|-
|GOS ||align="left"|Gospić 91 
| 5:0 || 0:2 || bgcolor="gainsboro" |  ||2:1 || 4:2 ||  || 4:1 ||2:1 ||0:1 
|-
|LIKA ||align="left"|Lika 95 Korenica 
| 1:0 || 0:6 || 2:1 || bgcolor="gainsboro" |  ||4:1 ||  ||3:1 ||6:0 ||0:0
|-
|NOV ||align="left"|Novalja 
| 3:0 p.f. ||4:1 ||0:6 || 1:2 || bgcolor="gainsboro" |  ||2:3 ||1:1 || 9:1 || 3:2 
|-
|PER ||align="left"|Perušić 
|0:0 ||0:3 ||0:3 ||4:2 ||  ||bgcolor="gainsboro"| || || || 
|-
|PLI ||align="left"|Plitvice Mukinje (Plitvička Jezera)   
|1:1 ||1:4 ||0:4 || 3:3 || 5:7 ||1:3 || bgcolor="gainsboro" |  || 2:1 || 1:4 
|-
|SOK ||align="left"|Sokolac Brinje 
| 1:2 ||0:1 || 2:1 || 2:0 ||1:1 ||1:1 ||1:2 || bgcolor="gainsboro" | || 2:3 
|-
|VEL ||align="left"|Velebit Žabica  
| 4:1 || 5:0 || 5:1 || 3:0 ||4:0 ||3:0 ||3:1 ||4:0' || bgcolor="gainsboro" | 
|-
!colspan="11"|
|-
|colspan="11" align="left"| podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo)
|}Ažurirano 7. lipnja 2018.  
Izvori:  
 
 
 
  

 Najbolji strijelci 
Izvor:  Strijelci 10 i više golova u ligi.  Ažurirano: 7. lipnja 2018.

Poveznice 
 Nogometni savez Ličko-senjske županije
 Kup Nogometnog saveza Ličko-senjske županije 2017./18.

Izvori 
 nogometnisavezlsz.hr, natjecanja 2017./18.
 nogometnisavezlsz.hr, Bilteni 2017./18.  
 nogometnisavezlsz.hr, Bilten - Natjecateljska godna 2017/2018., br. 1 (222/2017.); (ŽNL Ličko-senjska 2017./18. - raspored jesenskog dijela prvenstva), objavljeno 1. rujna 2017., preuzeto 27. rujna 2017. 
 Bilten, br. 27 (127/2018), objavljeno 30. svibnja 2018., preuzeto 7. lipnja 2018. 
 

 
 

2017-18
Ličko-senjska-1